

Brasile 
 Macieira, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina

Portogallo 
 Macieira, un comune portoghese situato nel distretto di Porto
 Macieira, un comune portoghese situato nel distretto di Viseu